Кастельянос-де-Вильикера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,81 км². Население — 683 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки